Alex Tachie-Mensah – calciatore ghanese
Bernard Mensah – calciatore ghanese
Derrick Mensah – calciatore ghanese
Ibrahim Mensah – calciatore ghanese
John Mensah – calciatore ghanese
Jonathan Mensah – calciatore ghanese
Karin Mensah – cantante capoverdiana  
Kofi Sarkodie-Mensah – wrestler statunitense
Peter Mensah – attore canadese di origini ghanesi
Robert Mensah – calciatore ghanese
Tamyra Mensah – lottatrice statunitense